Доминик Одуро ()
 Одуро, Доминик (род. 1985) — ганский футболист, полузащитник.
 Одуро, Доминик (род. 1995) — ганский футболист, полузащитник.